Dacke steht für:

 (7217) Dacke, Asteroid des Hauptgürtels

Dacke ist der Familienname folgender Personen:

 Marie Dacke (* 1973), Schwedische Wissenschaftlerin und Biologin
 Nils Dacke († 1543), schwedischer Bauern- und Widerstandsführer 

Siehe auch:

 Dacke-Aufstand
 Nils Dacke (Begriffsklärung)